Ganges (rivier), een rivier in India
 zie ook: Gangesvlakte, Gangesdelta
Ganges (Hérault), een dorp in het Franse departement Hérault 
Ganges (studentenclub), een studentenvereniging in Leuven.
Schepen
 Ganges (schip, 1861), een zeilschip van het Britse Nourse Line
 Ganges (schip, 1882), een zeilschip van het Britse Nourse Line
 Ganges (schip, 1906), een stoom van het Britse Nourse Line